Max kan syfta på: 

 Max – ett mansnamn
 Max (bokserie) – en serie barnböcker
 MAX-lab – en anläggning för forskning med synkrotronstrålning inom fysik, kemi, biologi, medicin och materialvetenskap
 Max Hamburgerrestauranger – en snabbmatskedja
 Max, Indiana – en icke inkorporerad stad i Indiana, USA
 Fantastiske Max – en TV-serie.
 Mighty Max (leksaker) – 
 Mighty Max (TV-serie) – en amerikansk TV-serie, som spelades 1993-1994
 Förkortning av maximum, det största värdet av en matematisk funktion eller mängd.